Crowle hace referencia a:

Inglaterra 
 Crowle (Lincolnshire)
 Crowle (Worcestershire)